Whitfield steht für:

 Whitfield (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Whitfield ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Whitfield (Victoria)

in England:
 Whitfield (South Gloucestershire)
 Whitfield (Herefordshire)
 Whitfield (Kent)
 Whitfield (Northamptonshire)
 Whitfield (Northumberland)

in Schottland:
 Whitfield (Borders)
 Whitfield (Dundee)

in den Vereinigten Staaten:
 Whitfield (Alabama)
 Whitfield (Manatee County, Florida)
 Whitfield (Santa Rosa County, Florida)
 Whitfield (Georgia)
 Whitfield (Indiana)
 Whitfield (Kentucky)
 Whitfield (Mississippi)
 Whitfield (New York)
 Whitfield (Ohio)
 Whitfield (Pennsylvania)
 Whitfield (Tennessee)
 Whitfield (Virginia)
 Whitfield Estates, Florida

Siehe auch:
 Whitefield
 Whitfield Barracks
 Whitfield-Preis der Royal Historical Society